El término montaraz puede referirse a:

 Una profesión semejante a la de guardabosques pero relacionada con los montes o montañas (guardamontes);
 Una especie o variedad animal habituada a vivir y medrar en terrenos de monte;
 una manera de referirse a la Gendarmería Nacional Argentina;
 Los montaraces, una de las denominaciones aplicadas a los pueblos originarios en la provincia de Córdoba (Argentina); o a
 Los Montaraces del Norte, un grupo de personajes del universo ficticio creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien.
 Tabla montaraz, un tipo de deporte de tabla.

Enlaces externos